Bonson (Alpy Nadmorskie) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Bonson (Loara) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy
 Bonson – polski raper
 Bonson – rzeka we Francji, przepływająca przez teren departamentu Loara, lewy dopływ rzeki Loary.